Heurtaux ist der Familienname folgender Personen:

Alfred Heurtaux (1893–1985), französischer Militärpilot
Jean Heurtaux (1912–1953), französischer Rennfahrer
Pierre Heurtaux (1882–1965), französischer Kommunist
Thomas Heurtaux (* 1988), französischer Fußballspieler